

Sigle 
 Alexander William Gaskarth – cantante e chitarrista statunitense, frontman degli All Time Low
 American wire gauge – sistema standard di misurazione dei cavi per i diametri di cavi elettrici cilindrici, solidi e non ferrosi
 Arrayed waveguide grating (o Waveguide Grating Router)– dispositivo per le comunicazioni ottiche

Codici 
 AWG – codice valutario ISO 4217 del Fiorino di Aruba, valuta di Aruba